Кратер Евдокс () — сравнительно молодой ударный кратер на видимой стороне Луны, лежащий на востоке от северной оконечности гор Кавказ, в гористой местности между Морем Ясности и Морем Холода. Назван в честь древнегреческого математика и астронома Евдо́кса Кни́дского (ок. 408 год до н. э. — ок. 355 год до н. э.). Название утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 году. Кратер сравнительно молод, образование его относится к коперниковскому периоду.

Описание кратера 

На севере от кратера находится кратер Аристотель, на юге — остатки кратера Александр, на юго-западе лежит небольшой кратер Ламек, на востоке располагается Озеро Смерти. Между Озером Смерти и кратером Евдокс находятся с трудом различимые остатки древнего кратера диаметром приблизительно 75 км. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 70,16 км, глубина 4,35 км.

Кратер полигональной формы, с высоким альбедо, имеет сохранившуюся систему лучей. Вал кратера нарушен множеством разломов, на востоке поднимается более чем на 3600 м над дном чаши, на западе имеет высоту более 3300 м. От северной части вала отходит приметная долина. Внутренний склон кратера террасовидный, внешний откос слегка разрушен. Центральный пик в явном виде отсутствует, вместо него в центре чаши кратера находится скопление небольших холмов, состоящих из анортозита, габбро-норито-троктолитового анортозита с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1) и 80-85 % (GNTA2). Дно чаши кратера сравнительно ровное, пересеченное цепочками холмов. Объем кратера составляет приблизительно 3900 км³.

Сателлитные кратеры 

 Кратер Евдокс и сателлитный кратер Евдокс A включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 Сателлитный кратер Евдокс A включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны